Картон:

 Картон — разновидность плотной бумаги.
 Картон — рисунок углём или карандашом на бумаге или на грунтованном холсте, с которого уже пишется картина красками.
 Картон — в ткацком производстве.

Персоналии

Фамилии 
 Картон, Ангерран (; ок. 1415 — ок. 1466) — французский художник авиньонской школы.
 Картон де Виар, Анри (; 1869—1951) — бельгийский литератор и политический деятель, глава правительства страны (1920—1921).
Картон, Кевин (1933—2017) — австралийский хоккеист на траве.
 Картон, Найалл (род. 1968) — ирландский шахматист.
 Картон, Патрик (род. 1959) — ирландский шахматист.

Псевдоним 
 Клод Ка́ртон (; 1856—1928) — псевдоним английского драматурга Ричарда Клода Критчета.

Организация 
 «Картон Черноземье» — российская частная компания, работающая в сфере переработки бытовых отходов.

Изделие 
 «Картон» — шлем компании Google для виртуальной реальности, который можно собрать из подручных материалов.

Разное 
 Картон — жаргонное название ворованных номеров кредитных карточек, сроков их годности и защитных кодов среди хакеров.